K-1 er en type kampsport som kombinerer teknikker fra Thaiboksning, karate, taekwondo, savate, «San Shou», kickboxing og traditionel boksning. Det blev grundlagt i 1993

Det er også navnet på organisationen som arrangerer denne kampsport. Denne organisation styres af Fighting and Entertainment Group (FEG) i Japan. De arrangerer diverse kampe/turneringer, inklusive MMA (DREAM-turneringer).

I Danmark blev der arrangeret et K-1-stævne i 2001.

K-1 World Grand Prix 
Hvert år afholdes 16-mannaturneringer for at finde de 16 bedste til at stille op i K-1 World Grand Prix.

K-1 Max World Grand Prix

Kendte udøvere 

 Badr Hari
 Peter Aerts
 Remy Bonjasky
 Ernesto Hoost
 Musashi
 Buakaw Por. Pramuk
 Bob Sapp
 Andy Hug
 Jerome Le Banner
 Jörgen Kruth
 Martin Holm
 Alistair Overeem

K-1 Bog 
 Willem Brunekreef, The Golden Kyokushin and K-1 Encyclopedia,

Eksterne henvisninger 
 Verdens Gang - Professor om K1: Vanvidd

Kampsport